Gerstner steht für:
 Gerstner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Café Gerstner, Wiener Konditoreikette
 Gerstner Imperial Hospitality Group, Wiener Gastronomieunternehmen
 (3887) Gerstner, Asteroid des Hauptgürtels
 Ritter-von-Gerstner-Medaille

Siehe auch:
 Gerster